Rodeo puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes deportes ecuestres:

 El rodeo chileno.
 El rodeo estadounidense.
 La paleteada (o rodeo argentino).
 El jaripeo (o rodeo mexicano).

Asimismo, puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos:

 El municipio de Rodeo, municipio del estado de Durango, en México.
 Rodeo (San Juan), localidad de la provincia de San Juan, en Argentina.

Además, puede hacer referencia a:

 Rodeo Drive, área comercial de la ciudad de Beverly Hills, en Estados Unidos.
 Isuzu Rodeo, vehículo todoterreno japonés.
 El Aeropuerto de Tenerife Norte, antiguamente llamado Aeropuerto de Los Rodeos, en España.